Railway Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Railway Exchange Building (Illinois), ID-Nr. 82002530
 Railway Exchange Building (Missouri), ID-Nr. 09000411